

Persone 
 Gottfried von Straßburg (1180 circa-1215 circa) – poeta tedesco

Geografia

Austria 
 Straßburg – città nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)

Francia 
 Straßburg – nome tedesco di Strasburgo, città nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Straßburg – frazione di Hückeswagen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Romania 
 Straßburg am Mieresch – antico nome tedesco di Aiud, municipio nel distretto di Alba (Transilvania)

Ucraina 
 Straßburg – antico nome tedesco di Kučurhan, località nel distretto di Rozdil'na (Odessa)

Pagine correlate 
 Strasburg – pagina di disambiguazione